Лома дел Теколоте има више значења:

 Лома дел Теколоте, Лома де Сан Анхел (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома дел Теколоте (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику